Лайош Рац (; , , Венгрия) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, одиннадцатикратный (1974—1984) чемпион Венгрии.

Биография 
С детства был маленьким и худым ребёнком, по рекомендации врачей начал заниматься спортом. Сначала занимался спортивной гимнастикой, в 1966 году начал заниматься борьбой. 

В 1970 году занял второе место на чемпионате Европы по борьбе в возрастной категории espoir, в следующем году был третьим. На чемпионате Европы 1972 года среди взрослых остался шестым. В 1974 году впервые стал чемпионом Венгрии. На чемпионате мира 1974 года был четвёртым, в 1975 году — пятым. В 1976 году на чемпионате Европы остался четвёртым.  

На Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале боролся в наилегчайшем весе (до 52 килограммов). Регламент турнира оставался прежним, с начислением штрафных баллов; за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу с явным преимуществом начислялось 0,5 штрафных балла, за победу по очкам 1 балл, за поражение с явным преимуществом соперника 3,5 балла и за чистое поражение 4 балла. Как и прежде, борец, набравший 6 штрафных баллов, из турнира выбывал. Титул оспаривали 17 борцов.

Лайош Рац три первые встречи выиграл, но по очкам, набрав 3 штрафных балла. Первое же поражение в четвёртом круге прекратило его дальнейшее участие в турнире, с пятым итоговым местом.

В 1977 году стал чемпионом Европы, на чемпионате мира был четвёртым. В 1978 году был вторым на чемпионате Европы, на чемпионате мира был пятым. В 1979 году стал чемпионом мира, на чемпионате Европы и на Гран-При Германии. В 1980 году на Гран-При Германии был вторым. Перед олимпийскими играми был явным фаворитом, но за две недели до игр травмировался и выступал с травмой. 

На Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве боролся в наилегчайшем весе (до 52 килограммов). Регламент турнира остался в основном прежним. Титул оспаривали 10 борцов.

Лайош Рац добрался до финальных встреч, где проиграл Вахтангу Благидзе и выиграл у Младена Младенова, таким образом заняв второе место. 

В 1981 году завоевал «бронзу» чемпиона мира, и «серебро» чемпионата Европы. В 1982 году был бронзовым призёром розыгрыша Кубка мира. В 1983 стал двукратным чемпионом Европы. 

По первой профессии электрик. В 1983 году окончил высшее учебное заведение и стал профессиональным тренером. Вплоть до 2015 года был тренером в борцовском клубе Чепеля, в 2015 году стал членом комитета Федерации борьбы Венгрии.    

Женат, имеет двоих детей, трёх внуков и внучку.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Венгрии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Борцы наилегчайшего веса
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы Венгрии по борьбе